— название биологических таксонов:
  — род растений семейства 
  — синоним рода растений